Bergrivier (geologie), een rivier in de bergen
 Bergrivier (rivier), rivier in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap
 Bergrivier (gemeente), gemeente in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap